Epifyse (bot), het ronde uiteinde van een lang bot
Pijnappelklier, een endocriene klier, ook wel epiphysis cerebri genoemd